Zakrzewo Wielkie peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Zakrzewo Wielkie, village du powiat de Ciechanów
 Zakrzewo Wielkie, village du powiat de Mława 
 Zakrzewo Wielkie, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka